Malgerio d'Altavilla (1030 circa – 1054 o 1064) –  cavaliere normanno, conte di Capitanata
Malgerio d'Altavilla (1080 circa – dopo il 1098) – cavaliere normanno, conte di Troina